Известь (из  «неугасимый»):
 Известь (материал) — материал, получаемый обжигом карбонатных горных пород (известняков, мела), состоящий в основном из СаО и MgO.
 Гашёная известь — Ca(OH)2.
 Негашёная известь — CaO.
 Хлорная известь — Ca(Cl)OCl.
 Натровая известь — смесь NaOH и гашёной извести Ca(OH)2.

Топоним 
 Известь — река в России, протекает в Мордовии и Рязанской области, правый приток реки Выши.
 Известь — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Известь — железнодорожная станция в посёлке Известь.

См. также 
 Известняк — горная порода, состоящая в основном из CaCO3 (карбоната кальция).

Примечания